Бума́ль () — фамилия.

 Бумаль, Оливье (род. 1989) — камерунский футболист, вингер.
 Бумаль, Петрус (род. 1993) — камерунский футболист, полузащитник.